Лет — многозначное понятие.

Топонимы
 Лет (осет. Лет) — бывшее село на севере Дзауского района Южной Осетии.
 Лети — второе название реки Джоджора, бытовавшее в XIX веке в Кударском обществе (нынешняя РЮО), отмечено Иоганном Бларамбергом.

Персоналии
 Лет — король лангобардов.
 Лет, Йорген — датский поэт и режиссёр.
 Помпоний Лет — итальянский гуманист.

См. также